Kosuchen ist ein deutscher Ortsname und -namensbestandteil:
 Kosuchen, 1938 bis 1945: Kölmerfelde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Kożuchy (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Kosuchen, 1938 bis 1945 Allenbruch, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Kożuchy Wielkie, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Kosuchen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Kożuchy Małe (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Kosuchen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Kożuchy Małe (Giżycko), Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen